Фредерик Ниу (, род. , , Франция) — французский политический деятель, . Кандидат в президенты Франции в 2007 году, на них он набрал 420 645 голосов (1,15 % от общего числа избирателей; 11 место).

Политическая карьера 
До 1995 года был членом Объединения в поддержку республики. В 1999 году стал председателем фракции партии «Охота, рыбалка, природа, традиции» в Европарламенте. В 2002 году возглавлял предвыборную кампанию партии на президентских выборах 2002 года. В 2007 году от этой партии принимал участие в президентских выборах во Франции, на которых он получил 420 645 голосов (1,15 % от общего числа избирателей) и занял предпоследнее место. С 14 января 2008 года лидер партии «Охота, рыбалка, природа, традиции», сменив на этом посту основателя партии Жан Сен-Жосса. В 2009 году в результате выборов в Европарламент его партия не смогла провести ни одного представителя, несмотря на то, что «Охота, рыбалка, природа, традиции» участвовала в коалиции совместно с движением за Францию. 17 июля 2011 года на съезде партии было принято решения о выдвижении кандидатуры Ниу на президентские выборы во Франции в 2012 году. Однако 22 февраля 2012 года поддержал кандидатуру действующего президента Франции Николя Саркози. 

Женат. Две дочери.

Ссылки 

 Официальный сайт партии Охота, рыбалка, природа, традиции 
 Профиль на сайте Libération

Примечания 

Политики Франции
Кандидаты в президенты Франции (2007)
Юристы Франции